La Qazaqstan Top Division 1992 è stata la 1ª edizione della massima divisione del calcio kazako.

Novità 
È la prima edizione del campionato kazako, a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Prima dell'inizio del torneo, il Metallist Zhezkazgan si è ritirato dal torneo, riducendo così il numero di partecipanti da venticinque a ventiquattro.

Classifiche

Prima fase

Gruppo A 

Legenda:
      Ammesse alla poule scudetto
      Ammesse alla poule retrocessione

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo B 

Legenda:
      Ammesse alla poule scudetto
      Ammesse alla poule retrocessione

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Seconda fase

Poule scudetto 

Legenda:
      Campione del Kazakistan

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Poule retrocessione 

Legenda:
      Retrocesse in Birinşi Lïga 1993

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Campionato kazako di calcio